Schuster – (niem. szewc) nazwisko

Osoby noszące nazwisko Schuster:
 Alfred Ildefons Schuster (1880–1954) – włoski duchowny katolicki
 Alojzy Tadeusz Schuster (1890–1940) – polski pułkownik
 Axel Schuster (ur. 1976) – niemiecki wioślarz
 Bernd Schuster (ur. 1959) – niemiecki trener piłkarski i piłkarz
 Dirk Schuster (ur. 1967) – niemiecki piłkarz
 Günther Schuster (1893–1943) – niemiecki as myśliwski
 Hans-Emil Schuster (ur. 1934) – niemiecki astronom
 Joseph Schuster (1748–1812) – niemiecki kompozytor i dyrygent
 Joseph Schuster (1903–1976) – amerykański wiolonczelista
 Julian Schuster (ur. 1985) – niemiecki piłkarz
 Paul Schuster (1867–1940) – niemiecki lekarz neurolog i neuropatolog
 Rudolf Huch, pseudonim: A. Schuster (1862–1943) – niemiecki pisarz
 Rudolf Schuster (ur. 1934) – słowacki polityk, prezydent Słowacji (1999-2004)
 Stefanie Schuster (ur. 1969) – austriacka narciarka alpejska
 Walter Schuster (ur. 1929) – austriacki narciarz alpejski
 Werner Schuster (ur. 1969) – austriacki skoczek narciarski i trener
 Wolfgang Schuster (ur. 1949) – niemiecki polityk

Inne 
 (2018) Schuster
 106P/Schuster
 Schuster 1